Osoby noszące nazwisko Omari
 Bahri Omari (1889–1945) – albański polityk i dyplomata
 Osama Omari (ur. 1992) – syryjski piłkarz